Дубовый Гай — название населённых пунктов и парка:

Россия 
 Дубовый Гай — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Дубовый Гай — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Дубовый Гай — ж/д разъезд (населённый пункт) в Хвалынском районе Саратовской области.

Украина 
 Дубовый Гай — село в Овручском районе Житомирской области.
 Дубовый Гай — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Дубовый Гай — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Дубовый Гай — село в Прилукском районе Черниговской области.

 Дубовый Гай — парк в г. Запорожье

См. также 
 Дубовый Гай — советская и российская музыкальная группа.
 Дубовая Роща